Чемпіонат України з футболу 2011—2012 років — 21-й чемпіонат України з футболу. 4-й сезон української Прем'єр-ліги.

Інформація про команди

Учасники

Керівництво, тренери та спонсори

Турнірна таблиця після 30 турів 
|}

Результати матчів

Перше місце

Тур за туром

Найкращі бомбардири

Склади команд

Цікаві факти 
Поєдинок 19 туру «Зоря» — «Оболонь» (1:2), який відбувся в Донецьку на РСК «Олімпійський», став найменш відвідуваним матчем чемпіонату, зібравши всього 200 глядачів.

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-ліга
 Федерація футболу України
 «Прем'єр-ліга. У дзеркалі цифр» 
 «Грубіяни в УПЛ» 

2011 у футболі
2012 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
2011 в українському спорті
2012 в українському спорті